Георге В. Манолиу (; , Пьятра-Нямц — , Бухарест) — румынский генерал, командир подразделений горных стрелков, участник Второй Балканской, Первой и Второй мировой войны. Участвовал в качестве командира 4-й румынской горнострелковой дивизии в осаде и в решающем штурме Севастополя в июне 1942 года.

Биография 

Участник Второй Балканской и Первой Мировой войны. Награждён румынскими наградами и орденом Святого Станислава Российской империи.

С 10 января 1940 года и по 20 март 1943 бессменно командовал 4-й румынской горнострелковой бригадой (с 15 марта 1942 года преобразована в дивизию).

Вторая мировая война

На стороне стран оси 
Участвовал в июне 1941 года во вторжении в Советский союз в составе 3-й румынской армии под командованием генерала Петре Думитреску. Он был награждён 17 октября 1941 года орденом Михая Храброго III класса за:

«Мужество, преданность и замечательную энергию, которая была показала в боях в приграничных районах городов Сторожинца, Черновцов и в Северной Бессарабии. На переправе через Днестр он также обеспечил успех операций, удерживая мост перед всеми ожесточенными атаками противника».

4-я румынская горнострелковая бригада зимой 1941—1942 годов участвовала в осаде Севастополя, а также привлекалась к действиям против крымских партизан.

В июне 1942 года 4-я румынская горнострелковая дивизия, под командованием генерала Георге Манолиу, сражалась в боях против укрепленных районов в северо-восточном секторе обороны Севастополя. 4-я горная дивизия была единственной соединением в составе 54-го германского армейского корпуса, которое заняла долину реки Черная. В боях под Балаклавой взяла в плен около 10 тысяч советских солдат, в основном из 109-й стрелковой дивизии. Она символически водрузила румынский триколор на мемориале войны 1854—1855 годов в Севастополе. Румынским командованием произведён 18 июля 1942 года в дивизионные генералы. За бои под Севастополем Манолиу награждён 30 августа 1942 года немецким командованием Рыцарским крестом Железного креста.

20 марта 1943 года он был произведен в дивизионные генералы и назначен командующим 4-м территориальным корпусом в Яссах.

На стороне антигитлеровской коалиции 
После государственного переворота в Румынии 24 августа и до 31 августа 1944 года, 4-й территориальный корпус в Яссах способствовало изгнанию немецких войск в жудецах Долж, Горж и Мехединцы.

Дивизионный генерал Георге Манолиу был переведен в резерв с правом уйти в отставку 27 марта 1945 года в возрасте 58 лет, после 38 лет службы в румынской армии.

В 1949 году обвинен в военных преступлениях и осужден к длительному сроку тюремного заключения. В 1954 году приговор был пересмотрен, а Манолиу оправдан и освобожден.

К 20-летию государственного переворота 24 августа в 1964 году награждён Орденом «23 августа» III степени.

Награды 
Королевство Румыния
 Памятный крест о войне 1916—1919 (1919 год).
 «Почетный знак за 25 лет службы» (1933 год).
 Памятная медаль «Пелеш», к 50-летию замка Пелеш (1933 год).
 Орден Короны Румынии, командорский крест (9 мая 1941 года).
 Орден Михая Храброго III степени (17 октября 1941 года)
 Орден Звезды Румынии, офицерский крест с мечами (1943)
 Орден «Культурная заслуга» II степени
Социалистическая Республика Румыния
 Орден «Защита Отечества» I степени
 Орден «23 августа» III степени, постановление Государственного Совета Румынской Народной Республики № 500/1964 «За особые заслуги в деле строительства социализма и по случаю двадцатой годовщины освобождения родины» (1964)
Российская империя
 Орден Святого Станислава III степени
Гитлеровская Германия
 Железный крест I и II степени (1941) 
 Рыцарский крест Железного креста (30 августа 1942 года)

Примечания

Литература 
 
 Залесский К. А. Железный крест. — М.: Яуза-пресс, 2007. — с. 60 — 4000 экз. — ISBN 978-5-903339-37-2
 Walther-Peer Fellgiebel — Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945 (Фридбург, Германия: Подзун-Паллас, 2000). ISBN 3-7909-0284-5 .

Генерал-майоры (Румыния)
Участники Второй Балканской войны
Участники Первой мировой войны (Румыния)
Военачальники Второй мировой войны
Участники Керченско-Феодосийской операции
Участники операции «Лов осетра» (Румыния)